Slovo Došek má více významů:

 došek – historická střešní krytina

nebo příjmení
 Eduard Došek (* 1952) – český fotbalista
 František Došek (* 1952) – český automobilový závodník
 Libor Došek – více různých osobností
 Lukáš Došek (* 1978) – český fotbalista, bratr Tomáše
 Tomáš Došek (* 1978) – český fotbalista, bratr Lukáše
 Emília Došeková (1937–2021) – slovenská herečka a zpěvačka